El Programa Estatal para Migrantes Menores Repatriados "Camino a Casa" es un programa iniciado por el Sistema DIF Sonora (México) en el año 2004, para dar atención a los migrantes menores de edad que viajan solos y que son repatriados por las autoridades migratorias de los Estados Unidos de América, al cruzar la frontera de manera ilegal.

Servicios 
La atención proporcionada incluye: atención psicológica, médica y legal a los menores. Esfuerzos para retornar a los menores a sus lugares de origen para entregarlos a sus padres, tutores o familiares responsables.

Fue una iniciativa del Gobernador Eduardo Bours Castelo y su esposa, Lourdes Laborín de Bours, y fue desarrollado por la Directora del Sistema DIF Flor Ayala Robles Linares.

Camino a Casa cuenta con tres módulos de atención en Agua Prieta, Sonora; Nogales, Sonora y San Luis Río Colorado, Sonora.

El programa ha recibido apoyo financiero de la Fundación Howard Buffett, la Fundación Wyeth de México y empresarios sonorenses.

Menores Migrantes Atendidos por Camino a Casa:

 2004: 150
 2005: 6,603
 2006: 8,362
 2007: 7,418
 2008: 7,270
 2009: 7,626

Referencias 

Portal de Transparencia del Gobierno del Estado de Sonora.
Comunicación Social del Gobierno del Estado de Sonora.

Enlaces externos 
  Portal del DIF Sonora
  Nota de Prensa II Informe de Gobierno
  Portal Camino a Casa
  Portal de Transparencia del Gobierno de Sonora

Inmigración mexicana en Estados Unidos
Organizaciones de México